Buffy the Vampire Slayer může být:
 Buffy, zabíječka upírů (v originále Buffy the Vampire Slayer), americký film z roku 1992
 Buffy, přemožitelka upírů (v originále Buffy the Vampire Slayer), americký seriál z let 1997–2003
 komiksové série na motivy seriálu:
 Buffy the Vampire Slayer Classic
 Buffy the Vampire Slayer Season Eight
 Buffy the Vampire Slayer Season Nine
 Buffy the Vampire Slayer Season Ten
 Buffy the Vampire Slayer Season Eleven
 Buffy the Vampire Slayer Season Twelve
 Buffy the Vampire Slayer (Boom! Studios)
 Buffy Summersová, protagonistka filmu, seriálu, komiksů i dalších odvozených děl